Change the World, chanson initialement interprétée par Wynonna Judd puis par Eric Clapton, sortie en 1996
 Change the World, chanson du groupe POD, sortie en 2004
 L: Change the World,  film japonais réalisé par Hideo Nakata, sorti en 2008